Eensaar ist der Familienname folgender Personen:

 Rain Eensaar (* 1974), estnischer Orientierungsläufer, Rogaine-Sportler und Adventure Racer
 Silver Eensaar (* 1978), estnischer Orientierungsläufer, Rogaine-Sportler und Adventure Racer